Diaz může znamenat:

příjmení
 Alan Diaz (1947–2018), americký fotograf
 Armando Diaz (1861–1928), italský generál za první světové války
 Bartolomeo Diaz (asi 1450–1500), portugalský mořeplavec a objevitel
 Cameron Diaz (* 1972), americká modelka a herečka
 Guillermo Diaz (* 1985), portorický basketbalista
 Juan Diaz de Solís (1470–1515), portugalský mořeplavec, objevitel a kartograf
 Melonie Diaz (* 1984), americká herečka
 Rafael Diaz (* 1986), švýcarský hokejový obránce
 Victor Diaz Lamich (* 1966), chilsko-kanadský fotožurnalista

jiný význam
 Armando Diaz (1930), lehký křižník italského námořnictva

Podobná příjmení 
 Dias
 Díaz